Stabławki heißen:

Stabławki (Górowo Iławeckie) (deutsch Stablack, Kreis Preußisch Eylau), Dorf in der Gemeinde Górowo Iławeckie im Powiat Ermland-Masuren
Stabławki (Sępopol) (deutsch Stablack, Kreis Gerdauen), ehemaliges Dorf in Ostpreußen